Сын:

 Сын — мужское потомство; мальчик, человек или животное мужского пола в отношении родителей. 
 «Сын» — альбом исполнителя Сергея Бабкина.
 «Сын» — американский драматический телесериал 2017 года.
 «Сын» — несколько одноимённых кинофильмов.

Топонимы
 Сын (приток Нердвы)
 Сын (приток Сюзьвы)